Первая лига 1967/1968 () — 34-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 12 августа 1967 года и закончился 23 июня 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1967/1968 на rsssf.com 

1967/1968
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1967 году
Спорт в Польше в 1968 году